Lætitia Guesnel, née le , est une karatéka française surtout connue pour avoir remporté l'épreuve de kata par équipe féminin aux championnats du monde de karaté 2002 et 2006 en trio avec les sœurs Sabrina et Jessica Buil.

Résultats

Références

Voir aussi 

Karatéka française
Championne du monde de karaté en kata par équipe
Naissance en février 1975